Le tournoi de Pasadena est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1963 se dispute du 3 au .

Billie Jean Moffitt remporte le simple dames. En finale, elle bat Patricia Cody.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Pasadena

Navigation 

dames 1963
Pasadena
Tennis aux États-Unis en 1963
Sport en avril 1963